Оле́г Аге́ев: Агеев, Олег (род. 1930) — советский легкоатлет.
 Агеев, Олег Алексеевич (род. 1966) — российский учёный, специалист в области нанотехнологий.